Сальвадо́р Элисо́ндо (, 19 декабря 1932, Мехико — 29 марта 2006, там же) — мексиканский писатель.

Биография 
Сын дипломата и кинопродюсера, с юных лет увлекся кино. Учился в университетах Канады, США, Великобритании, Франции, Италии, Мексики, изучал искусство и литературу. В течение 25 лет был профессором Национального университета в Мехико (UNAM). Преподавал китайский язык.

Умер от рака. Прощание с писателем прошло в Паласио-де-Бельяс-Артес (palacio de Bellas Artes).

Произведения 
Дебютировал как поэт (1960). Автор близкого к традициям Ж. Батая экспериментального романа «Фарабёф, или Хроника одного мгновения» (1965). Роман «Тайны склепа» (1968), сборники новелл «Портрет Зои» (1965), «Письмописец» (1972), книги эссе о природе условной («фиктивной») литературной реальности («Теория ада», 1992, и др.), статьи о кино, переводы Эзры Паунда и др.
Снял кинофильм Апокалипсис 1900 (1965).

Поэтика и признание 
Стиль Элисондо считают инновационным, а технику — противоположной магическому реализму. Его произведения ассоциируют с такими авторами, как Эзра Паунд, Джеймс Джойс, Хулио Кортасар, Хуан Рульфо и Жорж Батай. Элисондо получил много международных грантов, таких как Гуггенхейма и Рокфеллера, он — лауреат премии Хавьера Вильяуррутьи (1965), национальной литературной премии (1990).

Публикации на русском языке 
 История глазами Бао Чжэна (La historia segun Pau Cheng)// Антология фантастической литературы. СПб: Амфора, 1999, с.610-612 (Личная библиотека Борхеса)

Ссылки 
 Биография 
 Тексты on line 
 Документальный фильм памяти Сальвадора Элисондо
 Сальвадор Элисондо на сайте IMDB

Писатели Мексики
Выпускники ИДЕК
Члены Мексиканской академии языка
Преподаватели Национального автономного университета Мексики
Умершие от рака